El Fedora Live USB Creador es la herramienta diseñada para crear Live USBs de Fedora.

Características 
 Disponible para Windows y Linux
 Instalación no Destructiva (no da formato al dispositivo)
 Soporte para varias versiones de Fedora, Fedora 9 incluido
 Detectcion automática de todo dispositivo extraíble disponible.
 Creación de almacenamiento persistente, para guardar todos los documentos creados y las modificaciones hechas al sistema (solo funciona con Fedora 9)
 verificación SHA1 checksum , para garantizar la no corrupción en las versiones fedora descargadas.

Véase también 
 Lista de herramientas para crear sistemas de Live USB

Enlaces externos 
 Fedora Live USB creator

Linux